Gabriella Tóth ist der Name folgender Personen:

* Gabriella Tóth (Fußballspielerin) (* 1986), ungarische Fußballspielerin
 Gabriella Tóth (Sängerin) (auch Gabi Tóth; * 1988), ungarische Sängerin und Schauspielerin 
 Gabriella Tóth (Handballspielerin) (* 1996), ungarische Handballspielerin